Krivnja (Roese) - een dorp in de gemeente Dve Mogili in oblast Roese
Krivnja (Varna) - een dorp in de gemeente Provadia in oblast Varna